Иван Андреевич Хованский:
 Хованский, Иван Андреевич Большой (ум. 1621) — боярин, воевода.
 Хованский, Иван Андреевич Тараруй (ум. 1682) — боярин, воевода.
 Хованский, Иван Андреевич (1908—1937) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Хованский, Иван Андреевич (в монашестве Александр; 1823—1891) — российский церковный деятель, с 1889 епископ Сухумский, брат филолога Алексея Хованского.